Drillia är ett släkte av snäckor. Drillia ingår i familjen Drilliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Drillia